Соловейчик — еврейская фамилия. Известные носители:

 Соловейчик, Владимир Матвеевич — глава Региональной партии коммунистов.
 Соловейчик, Владислав (род. 1999) — латвийский футболист.
 Соловейчик, Лев Исомерович (1905—1989) — публицист и писатель, редактор, журналист.
 Соловейчик, Макс Альбертович (1883—1957) — библеист и педагог, сионист, писатель, публицист, литовский политический деятель (1918—1923).
 Соловейчик, Симон Львович (1930—1996) — российский публицист, преподаватель, теоретик педагогики, теле- и радиоведущий, журналист, сын Л. И. Соловейчика.
 Соловейчик, Яков Самуилович (1906—1973) — инженер и конструктор лауреат Ленинской премии 1957 года.

Династия раввинов 
 Соловейчик, Йосеф Дов (Бейт Алеви) (1820—1892) — правнук Моше Соловейчика. Глава Воложинской иешивы и главный раввин Брест-Литовска, один из крупнейших раввинов литовского направления.
 Соловейчик, Хаим (Брискер) (реб Хаим Брискер) (1853—1918) — сын Йосефа Дова. Главный раввин Брест-Литовска, автор «Хидушей рабену Хаим Алеви», один из крупнейших раввинов Белоруссии и создатель новаторского метода изучения Талмуда, называемого «брестским».
 Соловейчик, Моше (1876—1941) — сын Хаима. Был раввином в ряде литовских городов, затем — главой иешивы при Семинарии имени рабби Ицхака Элханана в Нью-Йорке (Иешива-университет).
 Соловейчик, Йосеф Дов (Рав) (1903—1993) — сын Моше.
 Соловейчик, Хаим (1937) — сын Йосефа.
 Соловейчик, Арон (1917—2001) — сын Моше.
 Соловейчик, Ицхак Зеэв (Брискер Ров) (1886—1959) — сын Хаима. Один из ведущих раввинов литовского направления, выдающийся галахист и талмудист. Главный раввин Бреста, после репатриации в Палестину — глава Брестской (Брискской) иешивы и глава брестского направления.
 Соловейчик, Берел (Йосеф Дов) — сын Ицхака Зеэва. Один из глав Брестских (Брискских) иешив в Израиле.
 Соловейчик, Авраам Иехошуа — сын Берела. Глава главной Брестской (Брискской) иешивы в Иерусалиме.
  (Реб Довид, 1921—2021) — сын Ицхака Зеэва. Глава одного из отделений Брестских (Брискских) иешив в Иерусалиме. Наси .